The Number of the Beast (album), een album van de Britse Heavy Metalband Iron Maiden
The Number of the Beast (single), een single van dat album